III liga polska w piłce nożnej (1966/1967) – 15. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 64 drużyny grając w 4 grupach.

Grupa I (Śląsk) 
Tabela końcowa:

Grupa II (Kraków) 
Tabela końcowa:

Grupa III (Warszawa) 
Tabela końcowa:

Grupa IV (Poznań) 
Tabela końcowa:

Linki zewnętrzne 
 Historia III ligi polskiej w statystyce (cz. I)

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1966 w piłce nożnej
1967 w piłce nożnej
1966 w polskim sporcie
1967 w polskim sporcie